Русениха — название населённых пунктов в России:

 Русениха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Русениха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.